United Workers Party steht für:

 United Workers Party (Dominica)
 United Workers Party (St. Lucia)